COMMIT () — оператор управления транзакциями языка SQL для успешного завершения транзакции. При выполнении оператора изменения, сделанные от начала транзакции и ранее не видимые для других транзакций, фиксируются в базе данных.

Для отката всех изменений транзакции применяется оператор ROLLBACK. Эти две инструкции явным образом завершают транзакцию.

Oracle 
Перед выполнением COMMIT Oracle генерирует логи данных отмены (undo) и повторного выполнения (redo) (они могут быть даже записаны на диск). При выполнении оператора COMMIT таблицы транзакций redo-записей отмечаются SCN (, «номер изменения системы»), буферы redo-журнала сбрасываются на диск (на этом этапе транзакция считается завершённой), освобождаются блокировки, а транзакция отмечается как завершённая.

Замечания по использованию 
Рекомендуется явно завершать транзакции в прикладных программах, используя команды COMMIT WORK или ROLLBACK WORK, в соответствии с первым принципом ACID: транзакция должна быть атомарной. Если явная запись транзакции не была произведена, а прикладная программа завершилась аварийно, СУБД выполнит откат последней незаписанной транзакции.

Пример 
Для добавления строки к таблице MyTable и сохранения изменения введите следующие команды:

 BEGIN TRANSACTION WORK;
 INSERT INTO MyTable VALUES ('50', 'some string');
 COMMIT WORK;

Примечания

Литература

Ссылки 
 COMMIT , Database SQL Reference, Oracle
 COMMIT, DB2 SQL, IBM
 Простая транзакция базы данных Oracle

Ключевые слова SQL
Статьи с примерами кода SQL